Matting steht für:

 Matting (Computergrafik), Begriff der Computergrafik
 Open Matte ist eine Demaskierung des Filmbildes für die Darstellung im 4:3 Vollbildformat.

Matting ist Ortsname von:
 Matting (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Matting (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Matting ist Familienname von:
 Alexander Matting (1897–1969), deutscher Metallurge und Hochschullehrer
 Matthias Matting (geb. 1966), deutscher Journalist, Buchautor und Vorstand des Selfpublishing-Verbandes.
 Paul Matting (1859–1935), preussischer Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Breslau und Mitglied des preussischen Herrenhauses